Song of Love (1929), een film van Erle C. Kenton
Song of Love (1947), een film van Clarence Brown